Cairo hace referencia a varios artículos:

Lugares
 El Cairo, ciudad egipcia y capital del país.
 El Cairo (Valle del Cauca), municipio colombiano
 Cairo Montenotte, municipio de la Provincia de Savona, en Liguria

En Estados Unidos
 Cairo (Georgia)
 Cairo (Illinois)
 Cairo (Misuri)
 Cairo (Nebraska)
 Cairo (aldea), estado de Nueva York.
 Cairo (pueblo), estado de Nueva York.
 Cairo (Ohio)

Computación
 Cairo (biblioteca), la biblioteca gráfica libre, 
 Windows Cairo, nombre en clave de un proyecto de Microsoft entre 1991 y 1996.

Además
 Cairo (revista), revista española de cómics (1981-1991)
 Cairo (banda), banda americana de rock progresivo
 Cairo (artista)